Montecchio bezeichnet folgende Orte in Italien

 Montecchio, Gemeinde der Provinz Terni
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Darfo Boario Terme in der Provinz Brescia
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Giano dell’Umbria in der Provinz Perugia
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Malo (Venetien) in der Provinz Vicenza
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Negrar in der Provinz Verona
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Calcinaia in der Provinz Pisa
 Montecchio, Ortsteil der Gemeinde Peccioli in der Provinz Pisa
 Montecchio (Vallefoglia), Ortsteil der Gemeinde Vallefoglia in der Provinz Pesaro und Urbino
 Montecchio della Pozzanghera, Ortsteil der Gemeinde Cortona in der Provinz Arezzo
 Montecchio Emilia, Gemeinde der Provinz Reggio Emilia
 Montecchio Maggiore, Gemeinde der Provinz Vicenza
 Montecchio Precalcino, Gemeinde der Provinz Vicenza
 Montecchio Vesponi, Ortsteil der Gemeinde Castiglion Fiorentino in der Provinz Arezzo
 Forte Montecchio Nord, Festungsbauwerk aus den Jahren 1912 bis 1914 bei Colico